Murray pode se referir a:

Pessoas 
 Johan Andreas Murray (1740—1791), médico e botânico sueco.
 Gilbert Elliot Murray-Kynynmond (1751—1814), político, diplomata e administrador colonial britânico.
 George Robert Milne Murray (1858—1911), botânico britânico.
 Nicholas Murray Butler (1862—1947), pedagogo, filósofo e político estado-unidense.
 Harold James Ruthven Murray (1868—1955), historiador britânico
 Joseph E. Murray (1919 — 2012), médico estado-unidense, Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1990
 Murray Bookchin (1921—2006), escritor anarquista estado-unidense.
 David Murray Gates (1921—), botânico estado-unidense.
 Murray Rothbard (1926—1995) economista e teórico político estado-unidense.
 Murray Gell-Mann (1929—), professor emérito de Física teórica estado-unidense.
 Murray Ian Hill Brooker (1934—), botânico australiano.
 F. Murray Abraham (1939—), ator estado-unidense.
 Charles Murray (1943—), cientista político estado-unidense.
 Murray Perahia (1947—), pianista concertista estado-unidense.
 Bill Murray (1950—), ator estado-unidense.
 Roseana Murray (1950—), escritora de livros infanto-infantis brasileira.
 Dave Murray (1957—), guitarrista britânico.
 Joe Murray (1961—), animador estado-unidense.
 Chris Murray (1966—), guitarrista canadense.
 Russell Murray, wrestler profissional britânico.
 Keith Murray (1978—), músico estado-unidense.
 Chad Michael Murray (1981—), ator estado-unidense.
 Devon Murray (1988—), ator irlandês.

Ver também 
 Andrew Murray

Topônimos

Cidades 
 Murray (Kentucky)
 Murray Hill, cidade do Kentucky
 Murray (Utah)
 Murray City, cidade do Ohio
 Murray (Nebraska)
 Murray (Iowa)
 Lake Murray of Richland

Condados 
 Condado de Murray (Geórgia)
 Condado de Murray, no Minnesota

Outros 
 Rio Murray, rio da Austrália.
 941 Murray, um asteróide.
 2392 Jonathan Murray, um asteróide.

Outros 
 Prêmio Grace Murray Hopper, um prêmio da Association for Computing Machinery.
 It's Not Just You, Murray! (1964), um curta-metragem dirigido por Martin Scorsese.

Desambiguação